Niemcy:
 Rönneburg – dzielnica Hamburga

Osoby:
 Heinrich Rönneburg – niemiecki polityk

Zobacz też:
 Ronneburg